Limia – genere di pesci appartenenti alla sottofamiglia Poeciliinae
Limia – fiume della Spagna e del Portogallo
Comarca da Baixa Limia – comarca nella comunità autonoma della provincia di Ourense, Galizia, Spagna.
Comarca da Limia – comarca nella comunità autonoma della provincia di Ourense, Galizia, Spagna.
Xinzo de Limia – un comune spagnolo di provincia di Ourense, Galizia, Spagna.